Максим Владимирович Гавриленко (род.20 августа 1981) — хоккеист с мячом, защитник сборной Казахстана и ХК «Байкал-Энергия». Также играет в ринк-бенди, флорбол и ринкбол. Мастер спорта России международного класса (ринкбол), мастер спорта России (хоккей с мячом).

Биография 
М. В. Гавриленко — воспитанник омского бенди.

В 2000 году выступал в составе швейцарского флорбольного клуба «Аллигатор Маланс».

В высшей лиге чемпионата России по бенди дебютировал в сезоне 2001/02 года в составе омской «Юности». Сезон 2003/04 провёл в братском «Металлурге».

В 2004—2007 годах играет в ХК «Байкал-Энергия». С 2007 по 2009 год — игрок хабаровского СКА-«Нефтяник».

С 2009 по 2018 год Максим Гавриленко снова выступает в иркутском ХК «Байкал-Энергия». Капитан «Байкал-Энергии» с августа 2014.

С 2018 по 2020 выступает в составе Нижегородского Старта.

В составе сборной Казахстана выступил на чемпионате мира 2015 года, где стал бронзовым призёром.

Также играет в ринк-бенди.

Достижения

Хоккей с мячом 
 Третий призёр чемпионата мира — 2015.
 Второй призёр чемпионата России — 2016.
 Третий призёр чемпионата России — 2015.
 Обладатель Кубка России — 2015.
 Финалист Кубка России — 2005 (осень).
 Третий призёр розыгрыша Кубка России — 2005 (весна).
 Победитель турнира Sportservice Reebok Jofa Cup — 2009.

Мини-хоккей с мячом 
 Второй призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом — 2003.

Ринкбол 
 Обладатель Кубка мира по ринкболу.
 Второй призёр чемпионата мира по ринкболу.
 Чемпион Европы среди юношей по ринкболу.

Флорбол 
 Второй призёр чемпионата Швейцарии по флорболу (2000).

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 23 команд 
  1-2.Волга             = 13 мячей 12-14.Енисей         =  5
  1-2.Динамо М          = 13       12-14.Старт          =  5
  3-5.Родина            = 11       15-16.СКА-Забайкалец =  4
  3-5.СКА-Нефтяник      = 11       15-16.Кузбас         =  4
  3-5.Сибсельмаш        = 11       17-19.Локомотив Ор   =  3
  6-9.СКА-Свердловск    =  8       17-19.Саяны          =  3
  6-9.Уральский трубник =  8       17-19.Лесохимик      =  3
  6-9.Водник            =  8       20-21.Агрохим        =  2
  6-9.Ак Барс-Динамо    =  8       20-21.Маяк           =  2
 10-11.Металлург Бр     =  7       22-23.ХК Боровичи    =  1
 10-11.Зоркий           =  7       22-23.Строитель С    =  1
 12-14.Байкал-Энергия   =  5

В чемпионатах России количество мячей в играх 
по 1 мячу забивал в 94 играх 
по 2 мяча забивал в 23 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
Свои 143 мяча забросил в 118 играх, в 387 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Гавриленко Максим Владимирович на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Гавриленко Максим Владимирович на сайте «Русский хоккей. Иркутская история»

Хоккеисты с мячом Казахстана
Хоккеисты с мячом России
Флорболисты
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Юность»
Игроки КХМ «Металлург» Братск
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Старт»
Спортсмены нескольких видов спорта